

Pałace Tarnowskich w Krakowie  
 Pałac Tarnowskich (ul. Szlak)
 Pałac Tarnowskich (ul. Sławkowska)

Pałace Tarnowskich w innych miejscowościach  
 Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu – zamek rodziny Tarnowskich w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega).
 Pałac Tarnowskich w Warszawie – nieistniejący obecnie pałac przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.